UniEuro är en hemelektronikkedja verksam i Italien, grundad 1999. De har 116 varuhus över hela Italien. Kedjan ägs av DSG International Plc.

Externa länkar
 Unieuro

Italienska hemelektronikföretag
Butikskedjor
Företag bildade 1999